Лејтон Хјуит је освојио турнир. У финалу је победио Густава Киртена резултатом 6:1, 6:1.

Носиоци 

  'Лејтон Хјуит (победник)
  Андре Агаси (повукао се због повреде рамена)
  Хуан Карлос Фереро (друго коло)
  Роџер Федерер (друго коло)
  Карлос Моја (треће коло)
  Енди Родик (четвртфиналиста)
  Марат Сафин (треће коло)
  Алберт Коста (друго коло)
  Јиржи Новак ''(друго коло)

<ol start=10>
  Давид Налбандијан ''(прво коло) 
  Себастијан Грожан ''(треће коло) 
  Парадорн Сричапан ''(прво коло) 
  Тим Хенман ''(друго коло) 
  Шенг Схалкен ''(друго коло) 
  Рајнер Шитлер ''(полуфиналиста) 
  Алекс Коређа ''(друго коло) 
  Гастон Гаудио ''(прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Индијан Велса 2003.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно